En Pologne, Jędrzejów peut désigner :

dans la voïvodie d'Opole :
 Jędrzejów, un village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Jędrzejów, le siège du powiat de Jędrzejów et de la gmina de Jędrzejów,
 Jędrzejów, localité du powiat d'Ostrowiec.